Burrage ist der Familienname folgender Personen:

 Jodie Burrage (* 1999), britische Tennisspielerin
 Ronnie Burrage (* 1959), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger